Hrvatska:
 Gornja Vas (Samobor), gradsko naselje Samobora

Slovenija:
 Gornja vas (Šmarje pri Jelšah, Slovenija), naselje u općini Šmarje pri Jelšah
 Gornja vas (Zreče, Slovenija), naselje u općini Zreče